Julian (voornaam), een jongensnaam

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Julian (Californië)
Julian (Nebraska)
Julian (Pennsylvania)

Personen met de achternaam Julian 
Charlotte Julian, een Franse zangeres
Trenton Julian, een Amerikaanse zwemmer

Zie ook 
San Julian, een gemeente in de Filipijnse provincie Eastern Samar
Sankt Julian, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts